La competizione della categoria pesi welter (fino a 66,7 kg) di pugilato ai Giochi della XI Olimpiade si è svolta dal 10 al 15 agosto 1936 al Deutschlandhalle di Berlino.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 4